Fierzë, comune dell'Albania nella Prefettura di Elbasan
Fierzë, comune dell'Albania nella Prefettura di Kukës
Fierzë, comune dell'Albania nella Prefettura di Scutari